Steve Mason (1975) – musicista scozzese
 Steve Mason (1988) – hockeista su ghiaccio canadese